Карнаушенко:

 Карнаушенко Денис Сергійович (1906-1975) — капітан Збройних сил України, лицар ордена Данила Галицького
 Карнаушенко Михайло Павлович — ветеран німецько-радянської війни, Герой Радянського Союзу. Після війни працював головою рибальського колгоспу «Завіти Ілліча».
 Карнаушенко Іван Якович (1916-1976) — ветеран німецько-радянської війни, удостоєний медалі «Золота Зірка». Рідний племінник Михайла Павловича Карнаушенко. Після війни працював директором в кількох школах.

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко